Ziche ist der Familienname folgender Personen:

 Michael Ziche (* 1961), deutscher Politiker (CDU)
 Silvia Ziche (* 1967), italienische Comiczeichnerin